Брайдон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Брайдон, Робин (род. 1997) — шотландский кёрлингист.
 Брайдон, Эмили (род. 1980) — бывшая канадская горнолыжница, участница трёх Олимпийских игр.